was een Japans diplomaat. Hij was van mei 1957 tot mei 1961 ambassadeur naar de Verenigde Naties.

Levensloop 
Matsudaira werd geboren in Tokio op 5 februari 1903, als eerste zoon van , reder die de derde zoon was van  en de geadopteerde zoon van , en zijn vrouw , eerste dochter van . 
Hij had twee jongere broers,  en . Van zijn twee broers, Kosai werd aangenomen door  en zijn vrouw .

Hij overleed op 4 mei 1994 op 91-jarige leeftijd. Zijn begraafplaats is op  in Kanazawa, prefectuur Ishikawa.

Privéleven 
Matsudaira was getrouwd met , oudere zus van . Zijn enige dochter uit dat huwelijk was Tokiko. Zijn tweede vrouw was Marita Matsudaira.

Matsudaira had drie nichtjes door het huwelijk van zijn broer Kosai met : ,  en .

Genealogie

Bibliografie 
  (1931)
 

Japans diplomaat